138 Tolosa, asteroide
 Toponímia:
 Tolosa (Navès) Una edificació del municipi de Navès 
 Tolosa de Llenguadoc, ciutat d'Occitània 
 Tolosa (Guipúscoa), municipi del País Èuscar 
 Tolosa (Argentina), localitat de l'Argentina 
 Tolosa (Andes), pic proper a l'Aconcagua 
 Regne de Tolosa, estat dirigit pels visigots que va existir del 475 fins al 507